Dirce Funari – attrice italiana
 Gianfranco Funari – conduttore televisivo e giornalista italiano
 Morena Funari – conduttrice televisiva e blogger italiana